Немтинов — фамилия. Известные носители:
 Немтинов, Аким Андреевич (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Немтинов, Виктор Алексеевич (род. 1947) — российский писатель и поэт, драматург, издатель.
 Немтинов, Григорий Иванович (около 1785—1862) — капитан 1 ранга, Георгиевский кавалер.
 Немтинов, Михаил Степанович (около 1733 года—после 1776)  — капитан 1 ранга, исследователь Арктики.
 Шаршакова (Немтинова), Наталья Сергеевна (род. 1990) — российская волейболистка.